Osoby noszące nazwisko Pirsztuk:
 Balasłau Pirsztuk (ur. 1959) – białoruski polityk
 Marek Pirsztuk (ur. 1960) – polski lekarz weterynarii i urzędnik